Стефанус Схуман (традиционное произношение; современное произношение Скуман сохранилось как компонент ряда топонимов), ; ,  — , ) исполнял обязанности президента Южно-Африканской республики (Трансвааль) с 6 декабря 1860 по 17 апреля 1862, а позднее признавался «президентом» фракцией повстанцев до 19 января 1863 года.

Происхождение 
Основатель южноафриканского рода Схуманов (голландское произношение немецкой фамилии Шуман) вступил на берег Капской колонии в 1674 году. Он был родом из Дитмаршена в Шлезвиг-Гольштейне. До 1550 года в Дитмаршене существовала независимая крестьянская республика, пример которой вдохновил создателей ранних бурских республик.

Великий трек и основание ЮАР (Трансвааль) 
Стефанус Схуман был одним из лидеров Великого трека, возглавлявшим собственную группу. Позднее он присоединился к группе Андриса Преториуса и участвовал в битве на Кровавой реке. Одна из трёх пушек, участвовавших в сражении, «Старушка Грикье» (), изготовленная в Германии, принадлежала лично Схуману и в наши дни выставлена в Музее фуртреккеров.

Первоначально он поселился в Зоутпансберге, однако позднее переселился в Преторию — в места, где ныне располагается зоопарк и часть улицы Блудстрат.

Конфликт с Мартинусом Весселом Преториусом и должность президента 
Схуман имел яркую, запоминающуюся внешность (ярко-рыжие волосы) и яростный темперамент. За частые конфликты с другими лидерами буров он получил прозвище «Буревестник севера» ().

С ноября 1854 года по январь 1858 года Схуман был главнокомандующим в Зоутпансберге. В этом качестве он ввязался в тяжёлый конфликт с сыном лидера фуртреккеров Андриса Преториуса — М. В. Преториусом (первым президентом Трансвааля и автором его конституции, которую Схуман отказывался признавать). Схумана поддержал влиятельный генерал Виллем ван Ренсбург (:en:Willem Cornelis Janse van Rensburg), который был назначен временным главнокомандующим после того, как Схуман заболел и ушёл в отставку со своей должности.

В конце 1859 года М. В. Преториус был избран президентом Оранжевой республики. Парламент ЮАР дал ему срок в полгода, чтобы приступить к своим обязанностям в Оранжевой республике. Когда срок истёк, Парламент не позволил Преториусу далее находиться в должности президента Трансвааля; поскольку должность стала вакантной, исполняющим обязанности был назначен Гроблер. Главнокомандующий (комендант-генерал) Стефанус Схуман отказался признать Гроблера временным президентом. При поддержке недовольных граждан Схуман добился отстранения Гроблера от должности и сам вступил в неё. Такой незаконный захват власти грозил вылиться в гражданскую войну.

В 1861 году Народный совет (парламент Трансвааля) принял решение начать активные действия против Схумана, который при поддержке своих сторонников отказывался уйти в отставку с поста временного президента. Пауль Крюгер попытался вмешаться в качестве посредника, однако ни одна из сторон не была готова к радикальным действиям, результатом был лишь краткий конфликт между Схуманом и Крюгером. Лишь в 1862 году, когда парламент объявил фракцию Схумана повстанцами, Крюгер смог призвать граждан к активным действиям против неё.

Крюгер, избранный в апреле 1862 году на пост главнокомандующего, вёл бои против Схумана, пытаясь вытеснить его за реку Вааль. Фракция Схумана попыталась восстановить его в должности силой. Генерал Ян Фильюн в январе 1864 года поднял восстание против Крюгера, однако был разгромлен у Крокодиловой реки.

Мир восстановился в результате новых выборов в 1864 году. Преториус был во второй раз избран на пост президента ЮАР, а Крюгер сохранил пост главнокомандующего. В конце концов, в 1871 году Преториус ушёл в отставку после того, как британская администрация для удовлетворения требований племени ролонг отдала им крупный кусок территории Трансвааля, а Преториус не смог этому противодействовать.

Наследие 
В честь Схумана названы улица Скуманстрат в Претории и бывший город Скумансдал.

Семья 
Схуман был женат на вдове Хендрика Потгитера.

Внук Схумана Густав Преллер был активным борцом за продвижение языка африкаанс. Один из его сыновей, Йохан Схуман, был широко известен антикоммунистическими публикациями.

Примечания

Литература 
 Ferreira O. J. O. Stormvoël van die Noorde: Stephanus Schoeman in Transvaal. — Pretoria: Makro-Boeke, 1978.

Президенты Республики Трансвааль
Великий трек